Purav Raja e Divij Sharan venceram a primeira edição, derrotando Édouard Roger-Vasselin e Igor Sijsling na final por 7–6(7–4), 7–6(7–3).

Cabeças de chave

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Semifinais)
  Édouard Roger-Vasselin /  Igor Sijsling (Final)

<li>  Marcelo Demoliner /  André Sá ''(Primeira rodada)
<li>  '''Purav Raja /  Divij Sharan (Campeões)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D